Новоульяновский — топоним:

Россия